Zlatko Crnković ist der Name folgender Personen:

* Zlatko Crnković (Übersetzer) (1931–2013), jugoslawischer bzw. kroatischer Übersetzer 
 Zlatko Crnković (Schauspieler) (1936–2012), jugoslawischer bzw. kroatischer Schauspieler